Adalberta steht für:
 einen weiblichen Vornamen, siehe Adalbert
 (330) Adalberta, Asteroid des Hauptgürtels